Miejscowości w Polsce
 Bujaki – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn
 Bujaki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Inne
 Bujaki – przystanek kolejowy w Bujakach w woj. warmińsko-mazurskim